Gertsch ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Gertsch (* 1982), Schweizer Journalist
 Franz Gertsch (1930–2022), Schweizer Maler
 Fritz Gertsch (1862–1938), Schweizer Berufsoffizier (Korpskommandant)

 René Gertsch (1939–2007), Schweizer Künstler
 Richard Gertsch (* 1996), thailändisch-schweizerischer Fußballspieler
 Willis John Gertsch (1906–1998), US-amerikanischer Arachnologe